{{DISPLAYTITLE:(17001) 1999 CT54}}

A (17001) 1999 CT54 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1999. február 10-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (17001–17500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói